Се́ймур (, ) — собственное имя или фамилия нормандского или северо-французского (из ) происхождения.

Известные носители:
 Сеймур, Горацио (1810—1886) — американский юрист и политик.
 
 
 Сеймур, Джордж (1871—1940) — британский аристократ и военный, 7-й маркиз Хартфорд.
 Сеймур, Дэвид (1911—1956) — американский фотограф.
 Сеймур, Кларин (1898—1920) — американская актриса эпохи немого кино.
 Сеймур, Майкл, 1-й баронет (1768—1834) — британский контр-адмирал.
 Сеймур, Майкл (1802—1887) — адмирал Королевского ВМФ Великобритании, сын Майкла Сеймура, 1-го баронета.
 Сеймур, Перси (1910—1984) — британский аристократ, 18-й герцог Сомерсет.
 
 Сеймур, Роберт (1798—1836) — английский карикатурист, иллюстратор, карикатурист.
 Сеймур, Стефани (род. 1968) — американская супермодель и актриса.
 
 Сеймур, Труман (1824—1891) — американский военный и художник.
 Сеймур, Уильям (1870—1922) — американский пятидесятнический лидер.
 Сеймур, Уильям (1588—1660) — английский аристократ, 2-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Уильям (1652—1671) — английский аристократ, 3-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Уэбб (1718—1793) — британский аристократ, 10-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Френсис (1812—1884) — британский аристократ, военный деятель и консервативный политик; 5-й маркиз Хартфорд.
 Сеймур, Фрэнсис (1658—1678) — английский аристократ, 5-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Хорас (1885—1978) — британский дипломат.
 Сеймур, Хью (1843—1912) — британский дворянин, военный, придворный и консервативный политик; 6-й маркиз Хартфорд.
 Сеймур, Чарльз (1662—1748) — английский аристократ, 6-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Эвелин (1882—1964) — британский аристократ, 17-й герцог Сомерсет.
 
 Сеймур, Элджернон (1684—1750) — британский аристократ, военный и политик-виг; 7-й герцог Сомерсет.
 Сеймур, Элизабет (ок. 1518 1568) — фрейлина при дворе Тюдоров, младшая сестра королевы Джейн Сеймур.
 Сеймур, Энн (1538—1588) — английская аристократка, графиня Уорик.
 Сеймур, Этель (1897—1963) — британская гимнастка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.

 Бичем-Сеймур, Фредерик (1821—1895) — Адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании.

См. также 
 Симор

Примечания